Brodersby heißen folgende geographische Objekte:

 Brodersby (Schwansen), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Brodersby (Brodersby-Goltoft), Ortsteil der Gemeinde Brodersby-Goltoft im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein